{{Album ratings
| rev1 = AllMusic
| rev1Score = 
| rev2 = Entertainment Weekly
| rev2Score = A−
| rev3 = RapReviews
| rev3Score = (5/10)
| rev4 = Robert Christgau| rev4Score = 
| rev5 = Rolling Stone| rev5Score = 
}}Please Hammer, Don’t Hurt 'Em — третий студийный альбом Эм-си Хаммера (второй на мейджор-лейбле). Вышел 12 февраля 1990 года на лейбле Capitol Records.

В США 28 апреля 1990 года альбом поднялся на 1 место ритм-н-блюзового альбомного чарта журнала «Билборд» и провёл на 1 позиции 29 недель. По состоянию на 2016 год, ни одному другому рэп-альбому не удалось этот рекорд по времени, проведённому на 1 месте подряд, повторить. Также альбом 21 неделю был на первом месте главного альбомного чарта «Билборда» Billboard 200.

По итогам 1990 года альбом был номинирован на «Грэмми» в категории «Альбом года». Это был первый хип-хоповый альбом в истории, удостоившийся такоей номинации.

Также, по данным RIAA, Please Hammer, Don’t Hurt 'Em'' стал первым альбомом в жанре хип-хоп в истории, продавшимся в 10 миллионах экземпляров.

Список композиций

Сэмплы 
Work This
 «Let's Work» — Prince
Help the Children
 «Mercy Mercy Me (The Ecology)» — Marvin Gaye
Here Comes the Hammer
 «Super Bad» — James Brown
Pray
 «When Doves Cry» — Prince
 «We Care a Lot» — Faith No More
U Can’t Touch This
 «Super Freak» — Rick James
Yo!! Sweetness
 «Give It to Me Baby» — Rick James
 «Your Sweetness Is My Weakness» — Barry White

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Итоговые чарты за десятилетие

Продажи и сертификации 
По данным на 2009 год, альбом был в США сертифицирован 10-кратно платиновым (или бриллиантовым) (за продажи в более чем 10 миллионах экземпляров)).

Примечания 

Альбомы MC Hammer
Альбомы Capitol Records
Альбомы на английском языке
Альбомы EMI Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums